Ната́лья Серге́евна Коростелёва (4 октября 1981, Чусовой, Пермская область) — российская лыжница, член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр олимпийских игр в Ванкувере 2010 года.

Семья 

Родители Натальи, Сергей Геннадьевич и Алевтина Анатольевна Мориловы — пермские тренеры по лыжным гонкам. Брат Натальи, Николай Морилов, также член сборной команды России по лыжным гонкам. Была замужем за лыжником, позднее биатлонистом Павлом Коростелёвым, у них растёт сын Савелий. Сейчас Наталья и Павел в разводе.
Кроме того, Наталья воспитывает двух сыновей от второго брака с Евгением Уфтиковым — Льва и Андрея.

Карьера 
Дебютировала на международном уровне в декабре 2001 года в гонке ФИС в Красногорске. Бронзовый призёр чемпионата мира 2003 года в Валь ди Фиемме в эстафетной гонке 4х5 км. Победитель и неоднократный призёр этапов Кубка мира. Бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере в спринтерской эстафете вместе с Ириной Хазовой.

Приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках зимних Всемирных военно-спортивных игр 2010 года, где выиграла единственную из проводившихся среди лыжниц гонок — на 10 км вольным стилем.

Воинское звание — старший лейтенант (2017).

Статистика выступлений в кубке мира

Интересные факты 
На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелёва и её младший брат Николай Морилов выиграли бронзовые медали в женском и мужском командном спринте свободным стилем в один день, более того — Морилов выиграл свою медаль спустя всего лишь полчаса после успеха сестры.

Награды и звания 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 марта 2010 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Заслуженный мастер спорта России (2010)

Примечания

Ссылки 

 

Лыжники России
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Старшие лейтенанты (Российская Федерация)
Чемпионы Всемирных военных игр
Выпускники Тюменского государственного нефтегазового университета